Louet steht für:
 Louet, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Louet (Adour), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Adour
 Louet (Loire), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Loire